

Astronomia 
 Jansen – cratere lunare
 Rima Jansen – struttura geologica sulla superficie della Luna

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Jansen – comunità non incorporata della contea di Las Animas, Colorado
 Jansen – villaggio della contea di Jefferson, Nebraska

Persone 
 Amund Grøndahl Jansen – ciclista su strada norvegese
 Anco Jansen – calciatore olandese
 Dan Jansen – ex pattinatore di velocità su ghiaccio statunitense
 Ellen Jansen – calciatrice olandese
 Ernest Jansen – politico sudafricano
 Fabio Jansen – regista italiano
 Floor Jansen – cantante e soprano olandese
 Hans Jansen – scrittore e politico olandese
 Hernán Jansen – schermidore venezuelano
 Inge Jansen – tuffatrice olandese
 Jan Jansen – ex pistard olandese
 Janine Jansen – violinista olandese
 Jochem Jansen – calciatore olandese
 John Jansen – produttore discografico e tecnico del suono statunitense
 Johnny Jansen – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Karl Jansen – sollevatore tedesco
 Kenley Jansen – giocatore di baseball olandese
 Kevin Jansen – calciatore olandese
 Laura Jansen – cantante olandese naturalizzata statunitense
 Luitjen Jansen – bassista tedesco
 Mallory Jansen – attrice australiana
 Marcell Jansen – calciatore tedesco
 Marijke Jansen – ex tennista olandese
 Mark Jansen – chitarrista e cantante olandese
 Matt Jansen – allenatore inglese
 Misael Silva Jansen – calciatore brasiliano
 Monifa Jansen – modella olandese
 Monique Jansen – ex discobola olandese
 Nadine Jansen – modella tedesca
 Pierre Jansen – compositore francese
 Renate Jansen – calciatrice olandese
 Rogier Jansen – ex cestista olandese
 Stefan Jansen – ex calciatore olandese
 Steve Jansen – batterista britannico
 Theo Jansen – artista olandese
 Torsten Jansen – ex pallamanista tedesco
 Wim Jansen – ex calciatore e allenatore di calcio olandese

Pagine correlate 
Janssen